In uno strato di vernice, il no flow pont (in italiano punto di immobolità) corrisponde alla condizione in cui lo strato di vernice diventa immobile.

Dopo l'applicazione della vernice, fino al raggiungimento del no flow point è possibile la riorganizzazione spaziale delle macromolecole, dopo di che si ha solo la diminuzione di spessore dello strato. Da questo punto lo strato di vernice si "adagerà" sullo strato sottostante adattandosi alla sua superficie.

Maggiore è la quantità di solvente presente al no flow point, maggiore sarà l'aderenza alla superficie sottostante.

Voci correlate
 Vernice

Collegamenti esterni

Pittura
Chimica dei beni culturali